La rue Jean-Bart est une rue au nom du corsaire de Dunkerque Jean Bart dans plusieurs communes de France :
 rue de Jean-Bart à Lille ;
 rue de Jean-Bart à Lyon ;
 rue de Jean-Bart à Paris.
rue Jean-Bart à Concarneau

Jean-Bart